7th Symphony — сьомий студійний альбом фінського рок-гурту Apocalyptica, який був випущений 20 серпня 2010 року.

Список композицій 

 At The Gates Of Manala
End Of Me (feat. Gavin Rossdale)
Not Strong Enough (feat. Brent Smith)
2010 (feat. Dave Lombardo)
Through Paris In A Sportscar
Beautiful
Broken Pieces (feat. Lacey Mosley)
On The Rooftop With Quasimodo
Bring Them To Light (feat. Joe Duplantier)
Sacra
Rage Of Poseidon
The Shadow Of Venus

Посилання 
 Альбом на офіційному сайті

Альбоми Apocalyptica
Альбоми симфонічного металу